Flattern steht für:

 Eine durch Schwingungen angeregte Bewegung eines Gegenstandes, beispielsweise Flattern (Luftfahrt).
 In der Psychologie versteht man unter Flattern eine bestimmte Verhaltensweise.
 Das schnelle Schlagen mit den Flügeln bei Vögeln oder Insekten.
 Das Bewegen von Stoffbahnen (Flaggen) im Wind.
 In der Seefahrt wird das Flattern der Segel Killen (Segeln) genannt.
 Einen Aufschlag beim Volleyball (siehe  Flatteraufgabe)

Siehe auch:
 Ringflattern